Кубок Норвегії з футболу 2005 — 100-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул вдруге здобув Молде.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 червня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 червня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 червня 2005

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 червня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 червня 2005

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 серпня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 серпня 2005

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 вересня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Норвегії на soccerway 
 Кубок Норвегії на rsssf  

2005
Норвегія
2005 у Норвегії